CEE se poate referi la:

 Comunitatea Economică Europeană
 Comunitatea Economică Euroasiatică